Blinde Angst steht für:

Filme:
 Tatort: Blinde Angst, deutscher Fernsehfilm von Kurt Junek (1989)
 Dark Glasses – Blinde Angst, italienisch-französischer Spielfilm von Dario Argento (2022)

Romane:
 Blinde Angst (Medland), Roman von Kingston Medland (1997)
 Blinde Angst (Coriell), Roman von Shelley Coriell
 Blinde Angst (Shuman) (Originaltitel Blind Fear), Roman von George D. Shuman (2008)